Ԡ ԡ (Л з середнім гачком) - літера кириличної абетки, яка використовується в абхазькій та чуваській мовах.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/El_with_middle_hook